Mad Hatter (Alice's Adventures in Wonderland), een personage uit “Alice's Adventures in Wonderland”.
Mad Hatter (DC), een superschurk uit de strips van DC Comics.
Mad Hatter (bankrover), een bankrover die in Amerika in 2007 de kranten haalde vanwege 18 bankovervallen.